Partito Socialista dei Lavoratori – partito politico statunitense
Partito Socialista dei Lavoratori – partito politico belga-fiammingo, dal 2017 denominato Movimento per un Progetto Anticapitalista
Partito Socialista dei Lavoratori Italiani – nome assunto da tre distinti partiti politici italiani (dal Partito Socialista Italiano, dal 1893 al 1895; dal Partito Socialista Unitario, dal 1925 al 1927; dal Partito Socialista Democratico Italiano, dal 1947 al 1951)
Partito Socialista dei Lavoratori di Germania – partito politico tedesco, fondato nel 1875
Partito Socialista dei Lavoratori di Germania – partito politico tedesco, fondato nel 1931
Partito Socialista Estone dei Lavoratori – partito politico estone